Isoptera — научное название-омоним двух биологических таксонов:
  — инфраотряд общественных насекомых, термиты.
  — синоним названия рода тропических деревьев .

Примечания